Tillig steht für:
 Tillig, ein deutscher Modelleisenbahnhersteller

Tillig ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Tillig (1849–unbekannt), deutscher Politiker (SPD)